Champions League 2003 steht für:
 CAF Champions League 2003, afrikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer
 CONCACAF Champions’ Cup 2003, nord- und mittelamerikanischer Fußballwettbewerb für Vereinsmannschaften der Männer

Siehe auch:
 Champions League 2002/03
 Champions League 2003/04
 Champions League